Torneo otto nazioni pallanuoto 2010
 Torneo otto nazioni pallanuoto 2012